Лоран Дегалле (, род. 11 сентября 1965, Валансьен, Франция) — французский политический деятель, бывший депутат Национального собрания Франции, мэр города Валансьен.

Биография 
Лоран Дегалле окончил Высшую школа экономических и коммерческих наук (ESSEC). В 90-е годы был лидером молодёжного крыла партии Союз за французскую демократию. В 1995 году впервые был избран в городской совет Валансьена и занял пост вице-мэра по делам молодёжи и спорта. В 2001 году и 2008 годах переизбирался в городской совет, также курировал вопросы бизнеса. 

В 2004 году Дегалле участвовал в выборах советника Генерального совета департамента Нор от кантона Валансьен-Эст, но проиграл коммунисту Фабьену Тьему. В 2010 по списку Союза за народное движение он прошёл в Региональный совет Нор-Па-де-Кале.

На выборах в Национальное собрание Франции в 2012 году Лоран Дегалле стал заместителем кандидата в депутаты по 21-му избирательному округу департамента Нор Жана-Луи Борлоо, победившего во 2-м туре 17 июня. Спустя 11 дней городской совет Валансьена по представлению ушедшего в отставку мэра Доминика Рике избрал Лорана Дегалле мэром Валансьена.

В апреле 2014 года Жан-Луи Борлоо по состоянию здоровья подал в отставку с поста депутата Национального собрания, и в соответствии с законодательством были назначены отдельные выборы депутат Национального собрания по 21-му округу. Лоран Дегалле стал кандидатом правых на этих выборах, одержал победу и получил мандат депутата. После этого он вышел из состава Регионального совета Нор-Па-де-Кале. В выборах в Национальное собрание в 2017 году он не участвовал, так как в силу требования закона о невозможности совмещения мандатов он должен быть выбирать между мандатами депутата и мэра, и Дегалле выбрал второе. 

В марте-июне 2020 года Лоран Дегалле возглавил правоцентристский блок на очередных муниципальных выборах в Валансьене с участием президентского движения «Вперёд, Республика!» и привел его к победе.

В июне 2021 года в паре с сенатором Валери Летар Лоран Дегалле был избран в Совет департамента Нор от кантона Валансьен.

Политическая карьера 

1995 — 27.06.2012 — вице-мэр города Валансьен <br/ >
26.03.2010 — 29.06.2014 — член регионального совета Нор-Па-де-Кале <br/ >
с 28.06.2012 —  мэр города Валансьен <br/ >
30.06.2014 — 20.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 21-го избирательного округа департамента Нор 
с 01.07.2021 — член Совета департамента Нор от кантона Валансьен

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Радикального движения (Франция)
Персоналии по алфавиту